Cornelis de Witt (1623-1672), broer van Johan de Witt, was vlootvoogd; werd samen met hem in 1672 vermoord
 Cornelis Johansz de Witt (1696-1769), kleinzoon van Johan de Witt en achterneef van Cornelis de Witt
 Cornélis de Witt (Frans politicus) (1828-1889), Frans politicus en historicus
 Pauline de Witt, geboren Guizot (1831-1874), heeft ook gepubliceerd onder de naam: Mme Cornélis de Witt; Frans historica en getrouwd met voornoemd politicus